Campora bzw. Cámpora bezeichnet:

 Cámpora (Castel San Pietro), 2004 von der Gemeinde Caneggio an die Gemeinde Castel San Pietro übergegangenes Gebiet im Kanton Tessin, Schweiz
 Cámpora (Chiasso), Weiler in der Gemeinde Chiasso, Kanton Tessin, Schweiz
 Campora (Kampanien), Gemeinde in der Provinz Salerno, Region Kampanien, Italien
 Cámpora (Politische Organisation), dem Kirchnerismus nahestehende Jugendorganisation des argentinischen Partido Justicialista

Cámpora bzw. Cámpora ist der Familienname folgender Personen:
 Alberto Domínguez Cámpora (1895–1970), uruguayischer Politiker 
 Daniel Cámpora (* 1957), argentinischer Schachspieler
 Giuseppe Campora (* 1923), italienischer Opernsänger (Tenor)
 Héctor José Cámpora (1909–1980), argentinischer Staatspräsident 1973